Kazačka abeceda se koristi za pisanje kazačkog jezika.

Kazački jezik se koristi ovim pismima:

Ćirilica se službeno rabi u Kazačkoj i Bajan-Ulegejskom aimaku (Баян-Улэгейский аймак) u Mongoliji. Rabe ga i Kazaci koji žive u Kirgistanu, Rusiji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, iseljeništvo u inim zemljama bivšeg SSSR-a.
Arabica se rabi u Kini u Altaju i Tarbagatajskom aimaku Ilijsko-kazačke autonomne oblasti Sin'czyan-ujgurskog  autonomnog područja. Rabi ju i kazačko iseljeništvo u Afganistanu, Iranu i Pakistanu. 
Abecedu utemeljenu na turskoj abecedi neslužbeno rabi kazačko iseljeništvo u Turskoj. Iseljenici također rabe surogatnu latiničnu abecedu u Njemačkoj, SAD-u i inim zapadnim zemljama.

Tipkovnica 

Standardna tipkovnica koja se rabi za ćirilično pisanje kazačkog u Kazačkoj je u biti preinačena standardna ruska tipkovnica, kojoj su dodani kazački znakovi kojih nema u ruskom, a dodani su na brojčanim tipkama.

Slovar 

Ispod je tablica s kazačkim slovima na ćirilici, latinici i arabici.

Znakovi u zagradama su samo za dvosmjerni prijeslov.

Abeceda, kazačka
Pismo